Miejscowości w Polsce 
 Żeronice – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Żeronice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra
 Żeronice – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra